Stupne – szczyt Gór Leluchowskich
 Stupne – potok, dopływ Muszynki